Австрия может означать:
 Австрия — государство в Центральной Европе.
 Австрия (аллегория) — национальная персонификация Австрии.
 «Австрия» — фонтан в центре Вены.
 (136) Австрия — астероид.

См. также